PR, Pr eller pr har flera betydelser:

 PR – post som sänds till postkontor för avhämtning, se Poste restante
 PR –  främjande åtgärder som syftar till att hantera anseendet för en person eller en organisation, se Public relations
 Pr – det kemiska tecknet för Praseodym
 .pr – toppdomän i Puerto Rico